Огняново (болг. Огняново) — название населённых пунктов в Болгарии:

 Огняново — село Благоевградской области. 
 Огняново — село в Добричской области. 
 Огняново — село в Пазарджикской области. 
 Огняново — село в Софийской области.